Кобылинка — топоним:

Населённые пункты 
 Кобылинка — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Кобылинка — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Кобылинка — до 1966 г. название деревни Рябиновка в Клепиковском районе Рязанской области.
Кобылинка — до 1950-х г. название села Котовское в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Кобылинка — до 1965 г. название деревни Кытино в Ефремовском районе Тульской области.

Реки 
 Кобылинка — река в России, протекает в Орловской области.
 Кобылинка — река в России, протекает в Тульской области.
 Кобылинка — река в России, протекает в Крестецком районе Новгородской области.

См. также 

 Грачевка-Кобылинка